«Хор» () — телесериал с элементами мюзикла, драмы и комедии, транслируемый телеканалом Fox в Соединённых Штатах Америки и Канаде. В центре сюжета — школьный хор «Новые горизонты» (), созданный в вымышленной средней школе Уильяма МакКинли в Лайме, штат Огайо. Сюжетные линии сериала затрагивают взаимоотношения между хористами, в числе которых восемь главных героев, руководителем хора и по совместительству преподавателем испанского языка, а также властным тренером школьной команды поддержки, которая пытается закрыть хор.

Персонажи сериала исполняют кавер-версии различных песен. По словам Райана Мёрфи, который ответственен за выбор песен и является одним из создателей сериала, он старается соблюсти баланс между хитами из чартов и оригинальными композициями, сочиненными специально для шоу. Как только Мёрфи выбирает песню, правовые вопросы с издателями уясняются администраторами, и музыкальный продюсер Адам Андерс аранжирует её для актёрского состава сериала.

В списке представлены композиции, исполненные персонажами сериала в первом сезоне. В начале сезона Мёрфи придерживался схемы более близкой к реальности, когда персонажи поют песни в рамках данного им очередного недельного задания. Ближе к середине сезона каждый номер стал более похожим на «альтернативную реальность» — персонаж мог спонтанно запеть, обстановка не реалистично измениться. Примером этому является эпизод с парализованным футболистом, инвалид Арти Абрамс, танцующий в своих мечтах, и сразу шесть персонажей, поющих «Like a Virgin» у себя в воображении. В первой половине сезона прозвучали в среднем пять песен за эпизод, а во второй их количество увеличилось до восьми.

Мёрфи был удивлён, как легко звукозаписывающие компании разрешили использование их композиций в шоу. Композитор и музыкант Билли Джоэл предложил множество своих песен для использования в шоу, а другие исполнители предложили использовать свои песни бесплатно. Песня «Take a Bow» певицы Рианны была предложена музыкальному продюсеру сериала Адаму Андерсу по цене более низкой, чем обычно в подобных предложениях, что удивило Мёрфи, поскольку он считал, что сериал не может позволить себе приобрести права на песню, недавно ставшую хитом номер один. Мадонна предоставила «Хору» права на использование своего полного каталога, что позволило выпустить трибьют-эпизод «The Power of Madonna» в 2010 году. Первый сезон сопровождали три полноформатных альбома: Glee: The Music, Volume 1, Glee: The Music, Volume 2 и Glee: The Music, Volume 3 Showstoppers, а также два мини-альбома: Glee: The Music, The Power of Madonna, выпущенный вместе с эпизодом «The Power of Madonna», и Glee: The Music, Journey to Regionals, выпущенный к финальному эпизоду сезона. Позже был выпущен объёмный сборник под названием Glee: The Music, The Complete Season One, в который вошли сто песен первого сезона.

Исполнители 
Большинство песен исполнены хором «Новые горизонты», в который вошли Арти Абрамс (Кевин Макхейл), Рейчел Берри (Лиа Мишель), Майк Чанг (Гарри Шум-младший), Тина Коэн-Чанг (Дженна Ашковиц), Куинн Фабре (Дианна Агрон), Финн Хадсон (Кори Монтейт), Курт Хаммел (Крис Колфер), Мерседес Джонс (Эмбер Райли), Сантана Лопес (Ная Ривера), Бриттани Пирс (Хизер Моррис), Ной «Пак» Пакерман (Марк Саллинг) и Мэтт Разерфорд (Диджон Тэлтон). Всё актёры, задействованные в шоу, самостоятельно исполняют и записывают все композиции. Несколько песен были исполнены руководителем хора Уиллом Шустером (Мэтью Моррисон) как сольно, так и в дуэте с некоторыми хористами или другими персонажами. В эпизоде «Acafellas» Шустер поёт в составе группы «Акафеллас» вместе с другими героями сериала: тренером Кеном Танака (Патрик Галлахер), бывшим руководителем хора Сэнди Райерсоном (Стивен Тоболовски), Генри Сент-Пьером (Джон Ллойд Янг), продавцом из магазина постельного белья Говардом Бамбу (Кент Авендидо), а также Финном и Паком. Несколько песен были исполнены школьным методистом Эммой Пилсберри (Джейма Мейс) и тренером команды поддержки Сью Сильвестр (Джейн Линч), которые вошли в альбомы саундтреков и указаны в списках в числе исполнителей. В течение сезона несколько раз были показаны выступления соперничающих хоров, например, «Вокальный адреналин», а также выступления его солиста Джесси Сент-Джеймса (Джонатан Грофф), который пел как сольно, так и вместе с другими хористами. Помимо этого, в первом сезона сериала появились женский хор школы Джейн Адамс, хор глухих школы Хевенбрук и «Звуковой интенсив», а в некоторых музыкальных номерах поучаствовали черлидеры и футбольная команда школы МакКинли.

Среди приглашённых звёзд, которые исполнили музыкальные выступления, оказались Бэн Бледсоу, сыгравший роль Хэнка Сандерса, бывшего члена хора МакКинли; Джерри Филлипс в роли юного Финна Хадсона и Аарон Хендри в роли Даррена в пилотном эпизоде; Кристин Ченовет и Нил Патрик Харрис сыграли бывших членов хора школы МакКинли Эйприл Роудс и Брайана Райана соответственно; Зак Вейнштейн сыграл Шона Фреттхолда, парализованного футболиста; Оливия Ньютон-Джон появилась в роли самой себя; Венди Уоррингтон сыграла роль женщину на прослушивании в мюзикл «Отверженные» в эпизоде «Dream On», а Идина Мензель — руководителя «Вокального адреналина» Шелби Коркоран.

Композиции были включены в три альбома саундтреков, сопровождающие первый сезон. Помимо актёров, в записи песен поучаствовали и дополнительные вокалисты, в числе которых Адам Андерс, Камари Коупленд, Тим Дэвис, Эмили Гомес, Дэвид Лукс, Крис Манн, Ники Андерс (в первых двух альбомах указанная под фамилией Хассман) и Уинди Вагнер; Зак Пур отметился во втором альбоме, Джаспер Рэндалл — в Glee: The Music, Volume 1, Дэвид Балоче, Дженни Карр, Керри Ларсон и Тиффани Палмер поучаствовали только в Glee: The Music, Volume 2. В альбоме Glee: The Music, Volume 3 Showstoppers в качестве дополнительных вокалистов приняли участие Кала Балч, Дэвид Балоче, Колин Бенворд, Равон Браун, Шторм Ли, Чез Мейсон, Джанетт Олсен, Джимми Эндрю Ричард, Дрю Райан Скотт, Шелли Скарр и Онитша Шоу. Хотя актёры Ная Ривера, Хизер Моррис и Диджон Тэлтон изначально появлялись в составе хора только «для количества», Ривера позже получила сольную песню «Like a Virgin» в эпизоде «The Power of Madonna», которая появилась в альбоме Glee: The Music, Volume 3 Showstoppers и двух мини-альбомах Glee: The Music, The Power of Madonna и Glee: The Music, Journey to Regionals. Хотя Мэтью Моррисон и появился на экране во время музыкального номера под «What It Feels Like for a Girl», на мини-альбоме, куда вошла песня, он не указан в качестве одного из исполнителей.

Песни

См. также 
 Список песен второго сезона телесериала «Хор»
 Список песен третьего сезона телесериала «Хор»
 Список песен четвертого сезона телесериала «Хор»
 Список песен пятого сезона телесериала «Хор»
 Список песен шестого сезона телесериала «Хор»
 Дискография телесериала «Хор»

Примечания

Источники

Ссылки 
 
 Трек-лист альбома Glee: The Music, Volume 1 — 
 Трек-лист альбома Glee: The Music, Volume 2 — 
 Трек-лист альбома Glee: The Music, Volume 3 Showstoppers — 
 Трек-лист альбома Glee: The Music, The Power of Madonna — 
 Трек-лист альбома Glee: The Music, Journey to Regionals — 
 Трек-лист альбома Glee: The Music, Love Songs — 
 Трек-лист альбома Glee: The Music, The Complete Season One — 

Музыка в телесериале «Хор»
Х